Cabeza (spanisch für „Kopf“) steht für:

Orte:
 Cabeza de Buey, Gemeinde in der Provinz Salta, Argentinien
 Cabeza del Caballo, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 Cabeza de Framontanos, Ort in der Gemeinde Villarino de los Aires, Spanien
 Cabeza de Toro, Ort in der Municipio Tonalá, Chiapas, Mexiko
 La Cabeza de Béjar, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien

Berge:
 Cabeza de la Braña 1.772,0 m, Berg bei Canencia, Spanien
 Cabeza de Condor 5.648,0 m, höchster Gipfel der Condoriri, Bolivien, siehe Nevado Condoriri
 Cabeza Líjar 1.822,8 m, Berg bei Collado Villalba, Spanien
 Cabeza Mediana 1.691,0 m, Berg der Gebirgskette Sierra de Guadarrama, Spanien
 Cabeza la Mesa 1.605,0 m, Berg der Gebirgskette Peña Maín, Spanien
 Cabeza Nevada 2.426,0 m, Berg der Gebirgskette Sierra de Gredos, Spanien
 Cabeza Prieta Mountains, Gebirgskette im Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten
 Cabeza Reina, 1.479,40 m, Berg des Iberischen Scheidegebirges, Spanien
 Cabeza de la Yegua 2.142,0 m, Berg der Gebirgskette Montes de León, Spanien
 Mount Cabeza 1.150,0 m, Berg auf der Brabant-Insel, Antarktis

Cabeza steht auch für:
 Cabeza Prieta National Wildlife Refuge, Wildschutzgebiet im Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten
 Cabeza de Vaca (Film), mexikanischer Historienfilm
 Por una cabeza, Tango von Carlos Gardel und Alfredo Le Pera
 Wallfahrtskirche Virgen de la Cabeza, Kirchengebäude in Andalusien, Spanien

Cabeza ist der Familienname / Spitzname folgender Personen:
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1490–1557), spanischer Seefahrer und Entdecker
 Cabeza de Perro (1800–?), spanischer Pirat
 Carlos Westendorp Cabeza (* 1937), spanischer Politiker
 Estrella Cabeza Candela (* 1987), spanische Tennisspielerin
 Ezequiel Cabeza de Baca (1864–1917), US-amerikanischer Politiker
 Louis Cabeza de Baca (1894–1969), US-amerikanischer Politiker